Многоножковые, или Полиподиевые () — порядок папоротников класса .

Таксономия 
Порядок Многоножковые включает 24 семейства:

 , включает 2 рода
 , включает 5 родов
 , включает 7 родов
 , включает 1 род
 включает: 
 , включает 4 рода
 , включает 2 рода
 , включает 10 родов
 , включает 2 рода
 включает: , 
 , включает 35 родов в 2 подсемействах  и .
 , включает 1 род
 включает: 
 , включает 3 рода
 включает:   
 , включает 7 родов
 включает: , , , , , , 
 , включает 4 рода
 включает: , , , 
 , включает 1 род
 включает: 
 , включает 1 род
 , включает 1 род
 включает: 
 , включает 1 род
 включает: 
 , включает 65 родов в 5 подсемействах , , ,  и .
 , включает 51 род в 5 подсемействах , , ,  и .
  , включает 1 род
 включает: 
 , включает 2 рода
 включает: , 
 , включает 10 родов
 включает: , , , , , , , , , 
 , включает 5 родов 
 , включает 3 рода

Филогенетическая кладограмма порядка:

Примечания

Ссылки 

Папоротниковые
Порядки растений